3 miasta we Francji:
 Dury (Pas-de-Calais) – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais
 Dury (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Dury (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia
1 miejscowość w Polsce:

 Dury – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Morąg
1 rezerwat przyrody w Borach Tucholskich:
 Dury (gmina Osie)